Береговая служба:

 Береговая служба — служба, которую личный состав флота несёт на берегу.
 Береговая служба — служба охраны и обороны южных и юго-восточных границ Русского государства от вражеских набегов.